VFW steht für:

 Verein Feministische Wissenschaft Schweiz
 Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH, ehemaliges Bremer Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Verwaltungsfachwirt
 Veterans of Foreign Wars, US-Kriegsveteranenorganisation
 VFW (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (2019)

VfW steht für:
 Verband für Wärmelieferung e.V.
 Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Organisationseinheit der Bizone
 Video for Windows, eine Programmierschnittstelle von Microsoft Windows

Vfw steht für:
 Vizefeldwebel

Abkürzung